Isabel Amália de Habsburgo-Lorena (; Reichenau, 7 de julho de 1878 – Vaduz, 13 de março de 1960), foi arquiduquesa da Áustria e, pelo casamento, princesa de Liechtenstein.

Biografia

Família
Isabel era a filha mais nova de uma numerosa família. Seu pai, o arquiduque Carlos Luís da Áustria foi casado por três vezes: com Margarida da Saxônia - filha do rei João I da Saxônia -, com quem não teve filhos; com Maria Anunciata das Duas Sicílias - filha do rei Fernando II das Duas Sicílias -, com quem teve quatro filhos e, finalmente, com a infanta Maria Teresa de Bragança - filha do rei Miguel I de Portugal -, com quem o arquiduque teve duas filhas.

Entre os meio-irmãos de Isabel, encontra-se o arquiduque Francisco Fernando, herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, cuja morte no Atentado de Sarajevo, em 14 de junho de 1914, precipitou o início da Primeira Guerra Mundial. Pelo lado paterno, Isabel era sobrinha dos imperadores Francisco José I da Áustria e Maximiliano do México, irmãos mais velhos de seu pai e, pelo lado materno, era prima do imperador dom Pedro II do Brasil.

Casamento

Casou-se em Viena, em 20 de abril de 1903, com o príncipe Aloísio de Liechtenstein, neto de João I José de Liechtenstein. Houve algum debate à época sobre a "igualdade dinástica" desta relação. Francisco José I assistiu ao casamento para deixar claro que considerava a Casa de Liechtenstein como uma dinastia governante legítima e, portanto, tanto Isabel quanto Aloísio pertenciam à realeza reinante desde o berço. Além disso, o imperador ficou satisfeito ao ver um membro de sua família contrair um casamento dinástico, a pós a união morganática de seu sobrinho e herdeiro Francisco Fernando. Mais tarde, Francisco José tornou-se padrinho do filho mais velho do casal, o futuro Francisco José II de Liechtenstein.
 
Algum tempo depois de seu casamento, a princesa polonesa Catherine Radziwill comentou sobre Isabel: é muito bonita e lembra mais sua mãe que os Habsburgos, cujo lábio inferior ela não herdou por algum tipo de milagre, pelo qual, suponho, ela sinta-se imensamente grata. Isabel e Aloísio viveram em vários castelos na Áustria, como Gross-Ullersdorf e Frauenthal, onde nasceu o primeiro filho do casal.

Descendência
O casal teve oito filhos juntos:

Últimos anos

Aloísio renunciou aos seus direitos à sucessão em 26 de fevereiro de 1923, em favor de seu filho Francisco José II, mas Isabel manteve seu estilo e tratamento. Em 25 de julh de 1938, Francisco I, príncipe de Liechtenstein, morreu, passando o trono para seu filho mais velho. Aloísio faleceu em 17 de março de 1955, de gripe, no Castelo de Vaduz, em Liechtenstein. Devido à sua renúncia, ele nunca governou o minúsculo principado  Isabel morreu em 13 de março de 1960, em Vaduz. Seu corpo foi sepultado na Fürstliche Gruft, em Vaduz.

Títulos e honrarias
 7 de julho de 1878 – 20 de abril de 1903: Sua Alteza Imperial e Real, a Arquiduquesa Isabel Amália da Áustria, Princesa da Hungria e Boêmia
 20 de abril de 1903 – 13 de março de 1960: Sua Alteza Imperial e Real, a Princesa Isabel Amália de Liechtenstein, Arquiduquesa da Áustrial, Prinvesa da Hungria e Boêmia

Ancestrais

Casa de Habsburgo-Lorena
Arquiduquesas de Áustria
Princesas de Liechtenstein
Príncipes católicos romanos
Naturais de Reichenau an der Rax
Princesas da Boêmia